Haakon, Norges Kronprins (Haakon Magnus; født 20. juli 1973 i Oslo) er Norges kronprins og tronfølger til den norske trone. 

Kronprins Haakon er den eneste søn og det næstældste barn af Kong Harald 5. og Dronning Sonja af Norge og har en storesøster, Prinsesse Märtha Louise. Han er sønnesøn til Kong Olav 5. af Norge og oldebarn til Kong Haakon 7. af Norge og repræsenterer dermed fjerde generation af den norske gren af det glücksborgske kongehus. 

Kronprins Haakon er gift med Kronprinsesse Mette-Marit, med hvem han har to børn: Prinsesse Ingrid Alexandra og Prins Sverre Magnus.

Fødsel og opvækst 

Haakon blev født den 20. juli 1973 på Rikshospitalet i Oslo i sin farfar kong Olav 5.'s regeringstid som det andet barn og ældste søn af daværende kronprins Harald og kronprinsesse Sonja af Norge. Tre dage senere, den 23. juli 1973 informerede kong Olav den norske regering om fødslen i et ekstraordinært statsråd, hvor også den nye prins' navn blev offentliggjort. Det blev bekendtgjort, at han skulle hedde Haakon Magnus, men at han til daglig skulle være kendt under navnet Haakon. Begge navne er tæt knyttet til det norske kongehus' historie, idet syv norske konger har båret navnet Haakon før ham, og Magnus () var tilnavnet på mange norske konger i middelalderen.

Han blev døbt i slotskapellet på Kongeslottet i Oslo den 20. september 1973. Dåben forrettedes af Oslos biskop Kaare Støylen, og hans faddere var de tre skandinaviske monarker Kong Olav 5. af Norge, Kong Carl 16. Gustaf af Sverige og Dronning Margrethe 2. af Danmark.

Haakon voksede op med sin storesøster Prinsesse Märtha Louise på det norske kronprinspars residens, gården Skaugum i Asker sydvest for Oslo.

Ægteskab og børn
Kronprins Haakon giftede sig den 25. august 2001 i Oslo Domkirke med Mette-Marit Tjessem Høiby, som derved blev kronprinsesse Mette-Marit. Kronprinsparret har to børn: en datter, prinsesse Ingrid Alexandra (født 2004), som i kraft af at være kronprinsens ældste barn er arveprinsesse og nummer to i tronfølgen efter sin far, og en søn, prins Sverre Magnus (født 2005). Kronprinsen er desuden stedfar til Marius Borg Høiby (født 1997), som hans kone har fra et tidligere forhold med Morten Borg. Kronprinsfamilien bor på gården Skaugum i Asker.

Børn 
Kronprinseparret har to børn:
 Prinsesse Ingrid Alexandra af Norge, født 21. januar 2004, nummer to i den norske tronfølge.
 Prins Sverre Magnus af Norge, født 3. december 2005, nummer tre i den norske tronfølge.

Titler, prædikater og æresbevisninger

Titler og prædikater 
 20. juli 1973 – 17. januar 1991: Hans Kongelige Højhed Prins Haakon Magnus af Norge
 17. januar 1991 – nu: Hans Kongelige Højhed Haakon, Norges Kronprins

Dekorationer 
 : Ridder af Elefantordenen (R.E.)  (1991)
 : Storkors med kæde af Sankt Olavs Orden (No.St.O.1.*)  (1991)
 : Ridder af Serafimerordenen (S.Sph.)  (1993)

Anetavle

Referencer

Eksterne links 

 Kongehuset.no om Kronprins Haakon

  

Prinser af Norge
Kronprinser
Huset Glücksburg
Personer fra Oslo
Riddere af Serafimerordenen
Storkors med kæde af Sankt Olavs Orden
Storkors af Den Islandske Falkeorden